Georg Eberlein kan syfta på:

* Georg Eberlein (1819–1884), tysk arkitekt och målare
 Georg Eberlein (1888–1976), tysk politiker